Jewgienij Pietrow (1903-1942) – rosyjski (radziecki) pisarz i publicysta
 Jewgienij Pietrow (ur. 1938) – radziecki strzelec sportowy, medalista olimpijski
 Jewgienij Pietrow (ur. 1978) – rosyjski kolarz szosowy